W strukturach polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych istniało kilka departamentów noszących numer drugi:
 Departament II MSW (1921–1939) odpowiedzialny był za sprawy administracyjne (do 1924), następnie za kwestie bezpieczeństwa publicznego i nadzór nad prasą (1924-1926), sprawy polityczne (do 1932) wreszcie za współpracę z samorządami;
 Departament II MSW (1956–1990) zajmował się sprawami kontrwywiadu.

Przypisy